Les Rois maudits est une suite romanesque historique en sept tomes de Maurice Druon, publiée entre 1955 et 1977.

Il existe deux adaptations télévisées de ce roman :

 Les Rois maudits est une adaptation télévisée de Marcel Jullian, réalisée par Claude Barma et diffusée en six épisodes, la première fois en décembre 1972 et , des six premiers tomes de la suite romanesque de Maurice Druon ;

 Les Rois maudits est une adaptation télévisée, réalisée par Josée Dayan et diffusée en cinq épisodes en 2005, de la suite romanesque de Maurice Druon.

Il existe également une parodie de la mini-série de 1972 :
 Les Maudits Rois fainéants, de Maritie et Gilbert Carpentier avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.

Histoire  

En France, les derniers Capétiens directs sont qualifiés de "rois maudits", en raison des difficultés qu'ils éprouvent pour faire perdurer leur dynastie. Selon la légende, cela viendrait du massacre des Templiers par Philippe IV.